Buchholz je slovo s mnoha významy. Jde o německé příjmení, název řady míst či případně o název dalších entit.

Příjmení 
 Adolf Buchholz (1913–1978)
 Axel Buchholz (* 1939)
 Axel Buchholz (herec) (* 1965)
 Barbara Buchholz (1959–2012)
 Bernd Klaus Buchholz (* 1961)
 Bruno Buchholz
 Christine Buchholz (* 1971)
 Daniel Buchholz (* 1968)
 Detlev Buchholz (fyzik) (* 1944)
 Detlev Buchholz (informatik) (* 1968)
 Edit Buchholz (* 1941)
 Erich Buchholz (* 1927)
 Erik Buchholz (* 1969)
 Francis Buchholz (* 1954)
 Gerhard T. Buchholz (1898–1970)
 Hans-Wilhelm Buchholz (1910–2002)
 Horst Buchholz (1933–2003) – německý herec a moderátor
 Ingelore Buchholz (1936–2006)
 Johann Simon Buchholz (1758–1825)
 John Theodore Buchholz (1888–1951)
 Karl-Heinz Buchholz (1914–1958)
 Martin Buchholz (* 1942)
 Michael H. Buchholz (* 1957)
 Quint Buchholz (* 1957)
 Reinhard Buchholz (* 1947)
 Sabrina Buchholz (* 1980)
 Thomas Buchholz (* 1961)
 Werner Buchholz (inženýr) (* 1924)
 Werner Buchholz (* 1948)

Pseudonym 
 Wilhelmine Buchholz (Julius Stinde; 1842–1905)

Místa 
 čtvrť města Altlandsberg
 čtvrť města Waldkirch

Ostatní 
 Buchholzův systém – pomocné hodnocení, vymyšlené Bruno Buchholzem

Externí odkazy